Reel peut être : 
 reel, langue nilotique occidentale parlée ou Sudan du Sud ;
 reel, danse traditionnelle écossaise et irlandaise.
 Groupe REEL
 Le reel-to-reel processing est une technique industrielle connue aussi sous le nom Roll-to-roll processing

Patronyme 

 Robert Ellis du Reel (1892-1974), acteur, un réalisateur et un scénariste américain.
Patronyme anglais